Gindorf steht für:

 Gindorf, eine Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Gindorf ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Gindorf (* 1957), deutscher Automobilrennfahrer
 Rolf Gindorf (1939–2016), deutscher Sexualwissenschaftler